

Sources 
 .
 Géoportail (notamment ses anciennes cartes et photographies aériennes) et/ou Google Maps (sites consultés le ), pour divers points de détails.

Saint-Roch - Darnétal-Bifurcation